У сезоні 1988 полтавська «Ворскла» посіла у першості Української СРСР серед команд майстрів 8-е місце.

Найбільше матчів у чемпіонаті провели: Олег Моргун — 50, Сергій Лукаш — 49, Сергій Ходирєв, Петро Ротань — по 47, Ігор Кислов — по 46. Кращі бомбардири: Іван Шарій — 21, Ігор Кислов — 10, Юрій Резник — 7.

Склад команди 

 Старший тренер: Віктор Пожечевський.
 Начальник команди: Геннадій Слюсарєв.
 Тренери: Юрій Резник, Геннадій Лисенчук.

Чемпіонат 
Чемпіонат УРСР проводився серед українських команд другої ліги.

Кубок 
У Кубку СРСР 1989/1990 «Ворскла» провела чотири матчі:

Посилання 
 Чемпіонат на rsssf 
 Чемпіонат УРСР з футболу 
 Історія на сайті wildstat 
 
 
 Кубок СРСР 1989/1990 на сайті football.lg.ua
 Кубок СРСР 1989/1990 на сайті RSSSF

Сезони ФК «Ворскла» (Полтава)
Сезон 1989 українських футбольних клубів